Podwyższenie Krzyża Świętego – święto chrześcijańskie związane z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus,
 Extra point – punkt dodatkowy w futbolu amerykańskim,
 Podwyższenie – zagranie w rugby następujące po przyłożeniu dające drużynie dodatkowe punkty,
 Podwyższenie głoski w fonetyce.